Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Gerry Weber Open 2015 nastoupilo třicet dva hráčů. Dvojnásobným obhájcem titulu je švýcarská světová dvojka Roger Federer, která opět postoupila do finále.

Vítězem dvouhry se stal nejvýše nasazený Federer, jenž ve finále zdolal Itala Andrease Seppiho po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–4. V úvodní sadě odvrátil Švýcar dva setboly soupeře za stavu 4–5 a 15:40 dvěma esy. Seppimu uštědřil druhou porážku v roce. Na lednovém Australian Open 2015 mu naopak podledl. Vysoce aktivní vzájemnou bilanci utkání navýšil na 12–1.

V probíhající sezóně si tak basilejský rodák připsal čtvrté turnajové vítězství, které představovalo osmdesátý šestý singlový titul na okruhu ATP Tour a rekordní patnáctý na trávě. Na Halle Open získal osmou trofej. Přítomen finále byl i spolkový vicekancléř a šéf SPD Sigmar Gabriel.

Chorvat a nejvyšší hráč okruhu Ivo Karlović, zahrál ve vítězném čtvrtfinále proti Tomáši Berdychovi rekordní počet es na okruhu ATP Tour, a to v zápase na dva vítězné sety, když jich nastřilel 45.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Halle Open
Tenis v Německu v roce 2015
ATP World Tour 2015